Onomàstica:

 Júnia, mare de Gai Claudi Marcel

 Júnia, dona de Marc Lèpid 

 Júnia Tèrcia o Júnia Tertul·la, dona de Gai Cassi

 Gens Júnia, gens romana plebea.